

Codici 
 XML – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Minlaton (Australia)
 xml – codice ISO 639-3 della lingua dei segni malese

Informatica 
 XML – eXtensible Markup Language, ovvero «Linguaggio di marcatura estensibile», metalinguaggio gestito dal World Wide Web Consortium